SXU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Soddo (Etiopia)
 sxu – codice ISO 639-3 della lingua alto sassone